Kobiety – film z 1939 roku
 Kobiety – polski krótkometrażowy komediodramat z 2006 roku
 Kobiety – amerykański komediodramat z 2008 roku
 Kobiety – polski zespół muzyczny
 Kobiety – album zespołu Kobiety
 Kobiety – album Marka Dyjaka
 Kobiety – album zespołu For Dee
 Kobiety – album zespołu Pectus

Zobacz też 
 Kobieta